Музга:

 Музга — село в Габровской области Болгарии.
 Музга — деревня в Череповецком районе Вологодской области России.
 Музга — река в Череповецком районе Вологодской области России.